HAT-P-33 — звезда, которая находится в созвездии Близнецов на расстоянии около 1366 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-33 была открыта с помощью орбитальной обсерватории Hipparcos в ходе проекта Tycho. Официальное открытие звезды было совершено 1997 году в рамках публикации каталога Tycho. Наименование звезды в этом каталоге — TYC 2461-988-1. В настоящий момент более распространено наименование HAT-P-33, данное командой исследователей из проекта HATNet.

HAT-P-33 — яркая звезда (11,188 видимой звёздной величины) главной последовательности позднего  F-класса. Её масса и радиус равны 1,403 и 1,777 солнечных соответственно. Температура поверхности составляет около 6401 кельвин. Возраст звезды оценивается приблизительно в 2,4 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2011 году группой астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-33 b в системе. Это раздутый газовый гигант с массой и радиусом, равными 0,763 и 1,83 юпитерианских соответственно. Планета обращается очень близко к родительской звезде — на среднем расстоянии 0,05 а.е., совершая полный оборот за 3,4 суток. Открытие планеты было совершено транзитным методом.

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-33 на сайте Планетные системы
 HAT-P-33 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
HATNet